Ruta 226 o Carretera 226 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 226, en la provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta 226, ruta nacional.

España 
 A-226.

Carreteras por número